Le terme Loïs peut se référer à:

Toponymes

Lac Loïs, un plan d'eau du territoire non organisé de Lac-Douaire, dans la MRC Antoine-Labelle, dans les Laurentides (région administrative), au Québec, au Canada.
Lac Loïs, un plan d'eau de la municipalité de Taschereau, dans la MRC Abitibi-Ouest, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada.
Lac-Loïs, un lieu-dit de la municipalité de Taschereau, dont le nom découle du précédent.
Rivière Loïs, un affluent du lac Macamic, coulant dans Taschereau, Poularies et Macamic, dans la MRC Abitibi-Ouest, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada.
Rivière-Loïs, un hameau de la municipalité de Poularies, dont le nom découle du précédent.

Arts
Loïs (bande dessinée), une série de bande dessinée historique ancrée dans le Grand siècle créée par Jacques Martin (scénario) et Olivier Pâques (dessin) en 2003.